Sogeum steht für:
 Sogeum (Flöte), koreanische Querflöte
 Kkwaenggwari, koreanischer Gong